

Населені пункти та їхні частини
 Леще — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Леще — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Леще — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Леще — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Леще — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Леще — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Леще — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Леще — частина села Брусьник у гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Леще — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Леще — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Леще — частина села Віделка в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Леще — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Леще — частина села Вільковецько в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Леще — колонія в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки